BIZ – Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne
 BIZ – kod Belize według oznaczeń Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego

Zobacz też:
 .biz
 Bitz